Автономен Работнически Синдикат (АРС) е анархосиндикална организация в България. Синдикатът е създаден през 2010 г. от работници-анархисти в София, като организацията бързо набира популярност, най-вече сред работниците в частния сектор и услугите, но и сред индустриалните работници и работниците в транспорта. Към началото на 2018 година, синдикатът има секции в София, Варна, Велико Търново, Видин, Димитровград, Бургас и с. Кочан. АРС е класова организация и в него освен работници от различни сфери членуват и студенти, безработни и пенсионери.

Автономен Работнически Синдикат (АРС) участва в множество трудови конфликти в различни градове и сектори.

Автономния синдикализъм, практикуван от синдиката, обхваща различни сектори и каузи. Синдикатът организира масови протести срещу увеличението на цените на градския транспорт в София, организира протести срещу Топлофикация и Електроразпределителните дружества, противопоставяйки се на високите сметки и корупцията в дружествата. Членове на организацията са и сред акивните участници в множество местни борби срещу частни инвеститори и строителни предприемачи опитващи се да застроят общите части за отдих в работническите квартали. През 2016 година, АРС започна и кампания срещу банковия произвол и колекторските фирми за събиране на задължения.